В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Рипли ():
 округ '''Рипли''' — штат Индиана
 округ '''Рипли''' — штат Миссури